Wilfried Pasmans is een personage uit de politieserie Flikken en wordt vertolkt door Mark Tijsmans. Wilfried was in de eerste reeks 26 jaar oud. Zijn grootvader (van moederskant) is de legendarische flik Robert Audenaert. Hij woont samen met zijn vriend Dominique De Leeuw.

De jonge Pasmans, zo noemde Adjunct-Commissaris-Hoofdinspecteur Deprez hem altijd. Wilfried kwam nog maar net van de politieschool toen hij ancien Raymond Jacobs als partner kreeg. In eerste instantie beschouwde Jacobs hem als een kluns zonder ervaring, maar al snel ontwikkelde hij toch enige vaderlijke gevoelens voor de jonge agent. Na jaren van samenwerken werden ze niet alleen collega's, maar ook goede vrienden.

Pasmans is een gesloten boek: in de eerste vier seizoenen is hij enkel de agent van op het werk, en lijkt hij nauwelijks een privéleven te hebben. In reeks vijf komt daar echter verandering in: hij heeft een lief, die hij ook op het werk komt voorstellen. Enkel motard Bruno Soetaert is verbaasd als hij met een man de deur uit loopt. Pasmans' relatie met Dominique De Leeuw is een feit.

In de eerste reeksen werd Pasmans altijd gezien als de kluns zonder ervaring; in theorie een goede agent, maar in praktijk moest hij nog een hoop leren. Door de jaren heen heeft hij echter laten zien dat hij ook echt goed is in zijn werk en zo werkte hij zich langzaam omhoog: in het eerste seizoen was hij nog agent, in het achtste hoofdinspecteur - OGP (Officier van Gerechtelijke Politie) en in het laatste seizoen werd hij benoemd tot commissaris.

Seizoen 1 
Wilfried Pasmans is een groentje in het Gentse politiekorps en wordt door zijn collega’s meestal met zijn achternaam aangesproken. Hij is katholiek opgevoed en laat dit ook wel merken in zijn doen en laten tijdens en buiten het werk. Als Tony haar zeer uitgesproken mening over alle teamleden verkondigt tegenover Adjunct-Commissaris-Hoofdinspecteur Deprez, noemt ze Pasmans zelfs “ons plechtig communicantje”.

Pasmans heeft op universitair niveau gestudeerd en zou een uitstekende aanwinst zijn voor de studiedienst van het korps, maar volgens hem gebeurt het echte politiewerk op straat. Hij is van vele markten thuis; zo kan hij bijvoorbeeld ook motorrijden. Als de twee motards ruzie hebben en het onmogelijk wordt om samen te werken, is Pasmans dan ook de aangewezen persoon om een van de twee te vervangen.

Omdat ervaring en hersens vaak goed samengaan, wordt ancien Raymond met de jonge agent opgescheept. In de begindagen van hun samenwerking heeft de wat knorrige agent weinig goede woorden over voor zijn nieuwe partner, want volgens hem is Pasmans enkel geslaagd voor de theorie en is hij in de praktijk een grote kluns; een instructeur bij Pasmans’ schietexamen is immers bijna een oor kwijtgeraakt, hoewel die achter hem stond. Maar na verloop van tijd leren de twee elkaar steeds beter waarderen en worden ze goede vrienden.

Seizoen 2 
Het Gentse team krijgt een nieuwe Commissaris, Britts vriend Kris Geysen. Hij wil de politie promoten en Pasmans hapt direct toe om dit klusje tot een goed einde te brengen. De overijverigheid van Pasmans komt direct bovendrijven en laat allerhande merchandising maken, van bekers tot een poster waar alle teamleden met een foto opstaan (iets waar de meningen nogal over verdeeld zijn).

Als Raymond tijdens de Floraliën in elkaar zakt, is Pasmans erg bezorgd om hem en komt vaak langs in het ziekenhuis. Ook als Raymond weer aan het werk gaat, probeert de jonge agent een beetje op hem te letten. Eigenlijk had hij gehoopt dat dat zich zou vertalen in een mooi kerstcadeau, maar voor hem ligt er op het werk geen pakje onder de boom. Pasmans vreest dat Raymond hem vergeten is. Hij krijgt uiteindelijk wel een cadeau: als Raymonds dochter Vera bevalt van een jongetje, Jonas, wordt Pasmans zijn peetoom.

Pasmans wordt in dit seizoen ook gepromoveerd tot Agent-Brigadier, omdat hij twee jaren dienst heeft.

Seizoen 3 
Pasmans komt terug van zijn vakantie in Amerika en begint tegenover zijn collega’s enthousiast te vertellen over de ervaringen die hij heeft opgedaan in zijn tijd bij de FBI. Als het team iemand achtervolgt om over te gaan tot arrestatie, gaat hij liever voor de “eerst doen, dan denken”-actie en klimt vlot over een muur om zo tijd te winnen. Maar bij de arrestatie breekt hij zijn arm en moet voor enige tijd achter de balie van het commissariaat werken. Daar voert hij direct drastische veranderingen door, waardoor hij balieagente Carla tot waanzin drijft. Er is namelijk nog heel wat merchandising blijven liggen van zijn promotiecampagne en het lijkt hem een goed idee om dit aan de balie te verkopen. Bovendien komt hij met veel ideeën om het werk voor Carla makkelijker te maken.

Als hij er – als laatste – achter komt dat zijn vriend en collega Raymond ondanks zijn huwelijk een affaire met Carla heeft, weet hij even niet wat hij moet doen. Als katholiek opgevoed persoon kan hij het niet zomaar laten gebeuren dat Raymond zijn vrouw Lidy bedriegt. Als de verhouding tussen Raymond en Carla stuk loopt, helpt Pasmans om te bemiddelen tussen zijn collega en diens vrouw, die inmiddels ook lucht heeft gekregen van de affaire. Dit heeft succes: Raymond mag weer thuis komen wonen en is Pasmans daar zeer dankbaar voor.

Seizoen 4 
In afwachting van Tony’s terugkeer, wordt Pasmans de nieuwe partner van Britt. Hij is hier erg trots op en met zijn uniform ook elke vorm van bescheidenheid in de kast gelegd. Dit tot ergernis van al zijn collega’s. Gelukkig is Raymond er om zijn gewezen partner met beide voeten terug op de grond te krijgen én te houden. Maar als Raymond op zijn beurt onderuit dreigt te gaan na de ontvoering van Jonas, vraagt Pasmans – niet zonder spijt – aan Commissaris Nadine Vanbruane om terug met Raymond te mogen werken.

Als Raymond tijdens een achtervolging tegen een verdachte auto aanrijdt, neemt Pasmans de schuld op zich, omdat hij denkt dat Raymond gedronken heeft. Als de Dienst Intern Toezicht (“de Flikken van de Flikken”) een onderzoek start naar het voorval, dreigt Pasmans zwaar gestraft te worden voor een fout die hij niet heeft gemaakt. Hoewel Raymond gekwetst is door de beschuldiging van Pasmans over het alcoholgebruik, besluit hij om zijn partner uiteindelijk te helpen door te bewijzen dat hij nuchter was ten tijde van het ongeluk. De twee biechten alles op aan hun meerderen en worden slechts licht gestraft. Ook hun vriendschap is weer in orde.

Seizoen 5 
Over het privéleven van Wilfried Pasmans is eigenlijk weinig bekend. Het team roddelt er dan ook lustig op los als duidelijk wordt dat Pasmans een lief heeft. Pasmans zelf laat er weinig over los, maar naarmate de tijd vordert komt het team steeds meer te weten over zijn geheimzinnige vlam. Zo komt Bruno te weten dat de twee elkaar regelmatig ontmoeten in een hotel, en kijken heel wat mensen verbaasd op als Pasmans voor het commissariaat wordt afgezet in een Jaguar. Als ook de naam Dominique de ronde gaat, komen de wildste verhalen boven; zo is er een rechter die Dominique heet, en zij rijdt in een Jaguar…

Vlak voor Pasmans voor een weekend naar Parijs vertrekt met zijn Dominique, stapt een man het teamlokaal binnen. Hij komt Pasmans ophalen. Merel Vanneste merkt op dat de man in een Jaguar rijdt, en als Pasmans hakkelend begint aan een introductie van de man, is het eigenlijk al duidelijk: de man is Dominique De Leeuw, hij werkt in hotel Holiday Inn, rijdt bovendien in een Jaguar, en is het lief van Pasmans. Dit tot verbazing van vooral Bruno.

Maar als Pasmans en Dominique op weg gaan naar Parijs, zijn zij getuige van een vluchtmisdrijf: iemand in een auto heeft een meisje op de fiets aangereden en gaat er te voet vandoor als de twee aankomen. Terwijl Dominique achter de man aangaat, begint Pasmans onmiddellijk met de reanimatie van het meisje. Pasmans annuleert zijn weekend Parijs om zo te kunnen helpen om de dader op te sporen. Dat lukt uiteindelijk.

Seizoen 6 
Terwijl het team op zoek is naar een genadeloze seriemoordenaar, gaat ieder teamlid gebukt onder hevige privéproblemen en ze moeten dan ook zelf uitzoeken of hun relatie bestand is tegen een drukke baan bij de politie, en of dat de relatie überhaupt een kans van slagen heeft.

Zo lijkt Raymond ondertussen weer te zijn gevallen voor balieagente Carla, en Wilfried is de eerste om hem eraan te herinneren dat hij nog steeds getrouwd is. Raymond en Carla groeien echter weer dichter naar elkaar toe. Helemaal nu Lidy steeds meer in Spanje is.

In het onderzoek naar de seriemoordenaar laat Pasmans meerdere malen zien dat hij een goede inspecteur is, maar wordt niet serieus genomen als hij zich vastpint op een wel heel onwaarschijnlijke verdachte. De moordenaar zit immers vast, maar als er nog een moord gepleegd wordt, is het team met stomheid geslagen, aangezien de hoofdverdachte nu in feite op vrije voeten kan komen. Als ze de opties overlopen, realiseren ze zich dat de hoofdverdachte waarschijnlijk een handlanger heeft, en uiteindelijk blijkt dat Pasmans’ idee nog niet eens zo gek was.

Seizoen 7 
Samen met zijn vriend Dominique heeft Pasmans een appartement gekocht. Enthousiast beginnen ze zelf met de werkzaamheden, alleen is het al snel duidelijk dat ze het beter aan iemand anders kunnen overlaten. Uiteindelijk vragen ze Rik, de zoon van Raymond, om hen te helpen.

Het loopt al snel fout als Dominique Rik beschuldigt van diefstal en wil hem dus niet meer in zijn huis hebben. Rik liegt tegen zijn vader echter over de ware reden dat hij door Pasmans en Dominique is weggestuurd, iets wat ook en vooral Pasmans in de problemen brengt. Raymond vindt dat immers maar een rare reden, en vervolgens krijgen de twee ruzie. Als Wilfried de ware reden opbiecht, wordt hij niet direct door Raymond geloofd.

Later komt Raymond erachter dat Pasmans niet gelogen heeft en dat zijn zoon nog meer op zijn kerfstok heeft. Rik wordt opgepakt en Raymond komt troost zoeken bij Pasmans. Hij en Dominique hebben inmiddels iemand anders gevonden om te klussen in het appartement, maar tegen de zin van Pasmans in moet dit werk zwart betaald worden. Want de persoon die het werk uitvoert is een Pool, en zijn baas blijkt ook niet helemaal zuiver te zijn. Dat veroorzaakt een deukje in Pasmans’ imago als eerlijke en hypercorrecte politieman.

Seizoen 8 
Eeuwige kluns Pasmans heeft het toch goed voor elkaar in het politiewereldje: hij is gepromoveerd tot Hoofdinspecteur en Officier van Gerechtelijke Politie en wil zich per se bewijzen. Hij bijt zich als een pitbull vast in zijn eerste zaak, die in eerste instantie een banale zoektocht naar twee jonge carjackers lijkt. Maar het dossier wordt alsmaar dikker en heeft zich uiteindelijk vertakt naar minderjarigen in de prostitutie, pedofilienetwerken, diefstal, heling in de haven, witwassen van misdaadgeld en grootschalige bouwcorruptie.

Wilfried krijgt veel kritiek voor z’n kiezen van onder andere Nadine Vanbruane, die weer voor de Federale Politie werkt, en de onderzoeksrechter, maar hij zet door en weet, ondanks alle tegenslagen, het dossier uiteindelijk met succes af te ronden.

Seizoen 9 
Als Pasmans hoort dat Raymond in stilte getrouwd is met Carla en zij alleen zijn gaan eten met de getuigen, maakt hij zijn partner uit voor gierigaard. Er wordt direct een drink georganiseerd voor de collega’s, maar zij komen dan net terug van een dramatisch afgelopen interventie. Pasmans laat zich iets te veel gaan, tegen beter weten in.

De volgende ochtend wordt hij wakker in een ander bed dan het zijne, en weet zich niet te herinneren hoe hij daar gekomen is. De grootste schok komt pas als een dame hem bedankt voor de geweldige nacht. Hij vlucht naar zijn werk, waar zijn vriend Dominique eens verhaal komt halen waarom hij niet is thuisgekomen. Pasmans draait er eerst omheen door te liegen dat hij bij Raymond heeft geslapen, maar aangezien die laatste reeds iets anders heeft gezegd, heeft Dominique direct door dat er meer aan de hand is. Pasmans biecht uiteindelijk toch het ware verhaal op, waarna Dominique hem laat weten dat hij hem direct het huis uit wil hebben.

Wilfried voelt zich rot door de situatie met Dominique. Hij beseft maar al te goed dat hij in de fout is gegaan en dat hij zijn uiterste best zal moeten doen om het terug goed te kunnen maken met Dominique. Wilfried neemt Raymond in vertrouwen en mag uiteindelijk ook tijdelijk bij zijn collega inwonen.

Terwijl Wilfried verder probeert te gaan met zijn leven door uit te kijken naar een woning voor zichzelf, lijkt zijn slippertje met Nikki nog een staartje te krijgen. Ze belt hem op om iets af te spreken, omdat ze hem iets moet vertellen. Ze is namelijk een aantal weken over tijd en vermoedt dat ze zwanger is. Wilfried zegt haar dat ze een test moet laten doen en dat hij daarna graag hoort wat de uitslag is.

Ondertussen is Wilfried druk aan het leren voor zijn Commissarisexamen, en hij moet ook enkele tests afleggen. Als hij weg moet voor zijn laatste test, wordt hij gebeld door Nikki. Ze wil opnieuw afspreken, in een kerk deze keer. Het meisje vertelt Wilfried dat ze inderdaad zwanger is, bovendien hebben haar katholieke ouders haar buiten gegooid en zal ze moeten stoppen met haar studie omdat ze het niet kan betalen. Ze wil geen abortus, maar ze wil het kind ook niet houden. Wilfried laat weten dat hij en Dominique (Nikki weet niet dat Wilfried homo is) geen kinderen kunnen krijgen, en biedt aan om haar studies te betalen. Zo zouden ze dan uiteindelijk allemaal gelukkig kunnen zijn met de situatie. Wilfried en Dominique hebben namelijk al vaak gepraat over kinderen.

Als Michiel aan zijn collega’s een verhaal vertelt over een kennis, denkt Pasmans dat het over hem gaat, omdat het precies overeenkomt met de situatie waar hij op dat moment in zit. Het blijkt echter over iemand anders te gaan. Wilfried heeft hierdoor argwaan gekregen, en gaat op zoek naar vergelijkbare gevallen en belt enkele slachtoffers om het verhaal nog eens te bevestigen. Wilfried spreekt af met Nikki en laat haar bekennen dat het slechts een plan was om aan geld te komen. Ze vertelt hem ook dat ze alle slachtoffers heeft gedrogeerd, uitgekleed in haar bed en vervolgens heeft verzonnen dat ze ermee geslapen heeft.

Voor Wilfried is dit voldoende. Hij laat haar niet arresteren, maar heeft een ander slachtoffer getipt over de afspraak, waarna ze alsnog gearresteerd wordt. Hij vertelt Dominique over de bekentenis, waarna de twee weer bij elkaar komen.

Seizoen 10 
Na een autobotsing wordt een van de chauffeurs naar het commissariaat gebracht. Naast zijn onvoorzichtige rijgedrag blijkt hij ook in het bezit van grote hoeveelheden verboden middelen. Emma herkent de man: het is Mark Devreese, een oude vriend en in een ver verleden ook haar verloofde. Het duurt niet lang voor het team doorkrijgt dat Emma opnieuw valt voor de charmes van de jonge man, die haar ervan overtuigt het slachtoffer te zijn in de zaak. Pasmans overtuigt Raymond zelf eens onderzoek te doen naar Mark en al snel komt aan het licht dat Mark niet zo onschuldig is als hij zich voordoet, maar Emma kan hier niet mee lachen. Het duurt echter niet lang voor ook Emma achter de ware aard van Mark komt en het team kan net verhinderen dat Mark Emma iets aandoet. En hoewel het team weet dat Emma haar man bedrogen heeft met Mark, vermeldt Pasmans deze feiten niet in het uiteindelijke dossier omdat ze niet van belang zijn om de zaak af te sluiten.

Pasmans heeft er twee keer over gedaan om het commissarisexamen te halen. Na zijn benoeming schuift John hem meteen naar voren als nieuwe teamcommissaris. Hij had namelijk een deal gemaakt met de Korpschef, dat hij zelf zou blijven tot Pasmans de functie kon overnemen. Pasmans kan zijn trots niet verbergen voor zijn team, maar is tijdens een onderzoek net zo serieus en gedreven als toen hij begon. Na het vertrek van John krijgt Pasmans de leiding over zes inspecteurs: Raymond Jacobs & Emma Boon, Michiel Dewaele & Cat Reyniers en twee nieuwelingen, die enkel bij hun achternaam worden genoemd: De Clercq & Provoost.

Als hij zijn team een opdracht heeft gegeven, spoort hij ze aan tot werken met de woorden "Komaan, vooruit mensen, actie!"

Trivia 
 In de twee games gebaseerd op Flikken, De achtervolging en Moord in hotel Ganda, is Tijsmans te horen als Pasmans. Zijn digitale versie verschijnt enkele keren in beeld.
 In Urbain duikt Pasmans ook enkele keren op, telkens met zijn collega Raymond Jacobs.
 Ook in de aflevering Heldendaad van FC De Kampioenen duikt Pasmans op. Hij is er samen met collega Britt Michiels te zien wanneer ze samen Marc Vertongen ondervragen. 
 Pasmans wordt door John Nauwelaerts steevast "dingske" genoemd. Het ontstaan van deze bijnaam is onbekend.

Pasmans